

Села:
 Пашуки — Берестейська область, Кам'янецький район, Новицьковицька сільська рада

Села:
 Пашуки — Рівненська область, Рівненський район
 Пашуки — Хмельницька область, Славутський район, Хоровецька сільська рада
 Пашуки — Хмельницька область, Шепетівський район, Городищенська сільська рада

Інше:
 Пашуки — зупинний пункт Південно-Західної залізниці